Weatherford kan syfta på:

Weatherford, Oklahoma, en stad i USA
Weatherford, Texas, en stad i USA